Forna peut faire référence à :

Patronyme  
 Aminatta Forna, née en 1964, écrivaine britannique.

Toponymes 
 , municipalité de la communauté autonome de Castille-et-León (Espagne) ;
 Forna, municipalité de la Communauté valencienne (Espagne);
 dans laquelle se trouve le château de Forna.